Ниже представлен список водохранилищ Казахстана со сравнительными данными.

Примечания 

Казахстан
Водохран